Неждановка () — село,
Охримовский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Село ликвидировано в 1991 году.

Географическое положение 
Село Неждановка находится на правом берегу реки Плотва, русло реки заболочено, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Соломенное (нежилое), ниже по течению в 4-х км — село Охримовка.

История 
 1991 — село снято с учёта в связи с переселением жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района